Een verkeersweg:
 N864 (België)
 N864 (Nederland), zie Provinciale weg 864

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing